Алекса́ндр Алекса́ндрович Воло́дин:
 Володин, Александр Александрович (род. 1990) — эстонский шахматист.
 Володин, Александр Александрович (1927—2013) — директор Новокузнецкого алюминиевого завода, Герой Социалистического Труда.